Кристофер Вокен () је амерички филмски и позоришни глумац, рођен 31. марта 1943. године у Њујорку (САД).

Биографија 

Рођен као Роналд Вокен у Квинсу (Њујорк, САД), од оца Пола Вокена (немачки имигрант) и мајке Розали (шкотски имигрант). Родитељи су му били пекари и он је после школе радио у породичној пекари. Има два брата Кена и Глена који су били деца глумци педесетих година. Пре почетка филмске и позоришне каријере бавио се плесањем. Студирао је на -{Hofstra University}- (Лонг Ајленд, Њујорк), али никада није матурирао.

Прво појављивање на телевизији је остварио као дечак у разним антологијским серијама и телевизијским емисијама. Након појављивања у скечу , одлучује да постане глумац. Са десет година добија улогу у телевизијском шоу The Wonderful John Acton, где је био приповедач. Током тог времена пописивао се као Рони Вокен. Следећих двадесет година је радио на телевизији и на свом експерименталном филму Me and My Brother, а поред тога успео је и на позоришту. На наговор свог пријатеља 1964. године мења своје име у Кристофер.

Године 1971. добија мању улогу у филму The Anderson Tapes, а годину дана касније и своју прву главну улогу у филму The Mind Snatchers.
Године 1977. се појавио у филму Ени Хол Вудија Алена, где је играо брата Ени Хол коју је играла Дајана Китон. Чувена му је споредна улога у филму Ловац на јелене за коју је добио Оскара. Касније је углавном добијао улоге негативаца од које су најпознатије: Макс Зорин (Поглед на убиство), Франк Вајат (Краљ Њујорка), Габријел (Пророчанство), Хики (Последњи човек на ногама) и Хачер (Добродошли у џунглу). То су уједно улоге са којима је остварио највише успеха.

Приватни живот 
Венчао се 1969. године са Georgianne Thon (сада Georgianne Walken), са којом још нема деце.

Награде

Филмографија 

|- 
| 1966. || || -{Barefoot in Athens}- || Lamprocles || 
|- 
| 1969. || || -{The Three Musketeers}- || Felton || 
|- 
| 1969. || || -{Me and My Brother}- || - || 
|- 
| 1971. || || -{The Anderson Tapes}- || The Kid || 
|- 
| 1972. || || -{The Happiness Cage}- || Pvt. James H. Reese || 
|- 
| 1975. || || -{Valley Forge}- || The Hessian || 
|- 
| 1976. || || -{Next Stop, Greenwich Village}- || Robert || 
|- 
| 1977. || Роузланд || -{Roseland}- || Russel (The Hustle) || 
|- 
| 1977. || || -{The Sentinel}- || Det. Rizzo || 
|- 
| 1977. || Ени Хол || -{Annie Hall}- || Duane Hall ||
|- 
| 1978. || || -{Shoot the Sun Down}- || Mr. Rainbow || 
|- 
| 1978. || Ловац на јелене || -{The Deer Hunter}- || Nikonar 'Nick' Chevotarevich || 
|- 
| 1979. || || -{Last Embrace}- || Eckart || 
|- 
| 1980. || Врата раја || -{Heaven's Gate}- || Nathan D. Champion || 
|- 
| 1980. || Пси рата || -{The Dogs of War}- || Jamie Shannon || 
|- 
| 1981. || || -{Pennies from Heaven}- || Tom || 
|- 
| 1982. || || -{Who Am I This Time?}- || Harry Nash || 
|- 
| 1983. || || -{Brainstorm}- || Dr. Michael Anthony Brace || 
|- 
| 1983. || Мртва зона || -{The Dead Zone}- || Johnny Smith || 
|- 
| 1985. || Поглед на убиство || -{A View to a Kill}- || Max Zorin || 
|- 
| 1986. || || -{At Close Range}- || Brad Whitewood Sr. || 
|- 
| 1987. || || -{Deadline}- || Don Stevens || 
|- 
| 1988. || || -{The Milagro Beanfield War}- || Kyril Montana || 
|- 
| 1988. || || -{Biloxi Blues}- || Sgt. Toomey || 
|- 
| 1988. || || -{Cannon Movie Tales: Puss in Boots}- || Puss || 
|- 
| 1988. || || -{Homeboy}- || Wesley Pendergass || 
|- 
| 1989. || || -{Communion}- || Whitley Strieber || 
|- 
| 1990. || || -{The Comfort of Strangers}- || Robert || 
|- 
| 1990. || Краљ Њујорка || -{King of New York}- || Frank White || 
|- 
| 1991. || || -{Sarah, Plain and Tall}- || Jacob Witting || 
|- 
| 1991. || || -{McBain}- || McBain || 
|- 
| 1992. || || -{Mistress}- || Warren Zell || 
|- 
| 1992. || Повратак Бетмена || -{Batman Returns}- || Max Shreck || 
|- 
| 1992. || || -{Grand pardon II, Le}- || Pasco Meisner || 
|- 
| 1993. || || -{Skylark}- || Jacob Witting || 
|- 
| 1993. || || -{Scam}- || Jack Shanks || 
|- 
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- || Vincenzo Coccotti || 
|- 
| 1993. || || -{Wayne's World 2}- || Bobby Cahn || 
|- 
| 1994. || || -{A Business Affair}- || Vanni Corso || 
|- 
| 1994. || Петпарачке приче || -{Pulp Fiction}- || Captain Koons || 
|- 
| 1995. || || -{Wild Side}- || Bruno Buckingham || 
|- 
| 1995. || || -{Search and Destroy}- || Kim Ulander || 
|- 
| 1995. || Шта све можеш у Денверу када си мртав || -{Things to Do in Denver When You're Dead}- || The Man with the Plan || 
|- 
| 1995. || Пророчанство || -{The Prophecy}- || Gabriel || 
|- 
| 1995. || || -{The Addiction}- || Peina || 
|- 
| 1995. || Временски теснац || -{Nick of Time}- || господин Смит || 
|- 
| 1996. || || -{Celluloide}- || - || 
|- 
| 1996. || || -{Basquiat}- || The Interviewer || 
|- 
| 1996. || || -{The Funeral}- || Ray Tempio || 
|- 
| 1996. || Последњи осветник || -{Last Man Standing}- || Hickey || 
|- 
| 1997. || || -{Touch}- || Bill Hill || 
|- 
| 1997. || Сувишни пртљаг || -{Excess Baggage}- || Raymond 'Ray' Perkins || 
|- 
| 1997. || Краљеви самоубиства || -{Suicide Kings}- || Carlo Bartolucci/Charlie Barret || 
|- 
| 1997. || Лов на миша || -{Mousehunt}- || Caeser, the Exterminator || 
|- 
| 1998. || || -{Illuminata}- || Bevalaqua || 
|- 
| 1998. || || -{New Rose Hotel}- || Fox || 
|- 
| 1998. || || -{Trance}- || Uncle Bill Ferriter || 
|- 
| 1998. || || -{Antz}- || Colonel Cutter || глас 
|- 
| 1999. || || -{Blast from the Past}- || Calvin Webber || 
|- 
| 1999. || || -{Vendetta}- || James Houston || 
|- 
| 1999. || Успавана долина || -{Sleepy Hollow}- || хесенски коњаник || 
|- 
| 1999. || || -{Sarah, Plain and Tall: Winter's End}- || Jacob Witting || 
|- 
| 1999. || || -{Kiss Toledo Goodbye}- || Max || 
|- 
| 2000. || || -{The Opportunists}- || Victor 'Vic' Kelly || 
|- 
| 2001. || || -{Jungle Juice}- || Roy || 
|- 
| 2001. || || -{Scotland, Pa.}- || Lieutenant McDuff || 
|- 
| 2001. || || -{Joe Dirt}- || Clem || 
|- 
| 2001. || || -{America's Sweethearts}- || Hal Weidmann || 
|- 
| 2001. || || -{The Affair of the Necklace}- || Count Cagliostro || 
|- 
| 2002. || Луди за билијаром || -{Poolhall Junkies}- || Mike || 
|- 
| 2002. || || -{The Country Bears}- || Reed Thimple || 
|- 
| 2002. || || -{Engine Trouble}- || Rusty || 
|- 
| 2002. || || -{Plots with a View}- || Frank Featherbed || 
|- 
| 2002. || Ухвати ме ако можеш || -{Catch Me If You Can}- || Frank Abagnale, Sr. || 
|- 
| 2002. || || -{Julius Caesar}- || Marcus Cato || 
|- 
| 2003. || || -{Kangaroo Jack}- || Salvatore 'Sal' Maggio || 
|- 
| 2003. || || -{Gigli}- || Det. Stanley Jacobellis || 
|- 
| 2003. || Добродошли у џунглу || The Rundown || Hatcher || 
|- 
| 2004. || У жару освете || -{Man on Fire}- || Rayburn || 
|- 
| 2004. || || -{Envy}- || J-Man || 
|- 
| 2004. || || -{The Stepford Wives}- || Mike Wellington || 
|- 
| 2004. || || -{Around the Bend}- || Turner Lair || 
|- 
| 2005. || || -{Wedding Crashers}- || U.S. Treasury Secretary William Cleary || 
|- 
| 2005. || || -{Romance & Cigarettes}- || Cousin Bo || 
|- 
| 2005. || || -{Domino}- || Mark Heiss || 
|- 
| 2006. || Клик || -{Click}- || Morty || 
|- 
| 2006. || Затамњење || -{Fade to Black}- || CIA Agent || 
|- 
| 2006. || || -{Man of the Year}- || Jack Menken || 
|- 
| 2007. || || -{Balls of Fury}- || Feng || 
|- 
| 2007. || || -{Citizen Brando}- || Joe || 
|- 
| 2007. || || -{Skinner Box}- || Dr. Frederic || 
|- 
| 2007. || Лак за косу || -{Hairspray}- || Wilbur Turnblad ||
|- 
| 2011. || Убити Ирца || -{Kill the Irishman}- || Alex "Shondor" Birns ||
|- 
| 2012. || Седам психопата || -{Seven Psychopaths}- || Hans Kieslowski / The Quaker ||
|- 
| 2016. || Књига о џунгли || -{The Jungle Book}- || King Louie ||
|-
| 2020. || Рат с деком || -{The War with Grandpa}- || Џери ||
|-
| 2023. || Дина: Други део || -{Dune: Part Two}- || Шадам IV ||
|-
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Роберт де Ниро - Ловац на јелене, Рат са деком
 Мерил Стрип - Ловац на јелене
 Роџер Мур - Поглед на убиство
 Тања Робертс - Поглед на убиство
 Весли Снајпс - Краљ Њујорка
 Мишел Фајфер - Batman Returns
 Бред Пит - True Romance
 Самјуел Л. Џексон - True Romance, Петпарачке приче
 Џон Траволта - Петпарачке приче
 Брус Вилис - Петпарачке приче, Last Man Standing
 Ума Терман - Петпарачке приче, Рат са деком
 Квентин Тарантино - Петпарачке приче
 Виго Мортенсен - Пророчанство
 Ерик Робертс - Пророчанство 2
 Џулија Робертс - America's Sweethearts
 Кетрин Зита-Џоунс - America's Sweethearts
 Џон Кјузак - America's Sweethearts
 Леонардо Дикаприо - Ухвати ме ако можеш
 Том Хенкс - Ухвати ме ако можеш
 Дензел Вошингтон - Man on Fire

Спољашње везе 

 
 Сајт фанова

Рођени 1943.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду